Bonmarché steht für:

 Bonmarché (Unternehmen), ein britisches Modeunternehmen und Handelskette

Bonmarché ist der Familienname folgender Personen:

 Jean de Bonmarché († 1570), franko-flämischer Komponist und Kapellmeister der Renaissance